Henry Eccles ist der Name folgender Personen:

* Henry Eccles (Musiker) (~1640–1711), englischer Musiker 
 Henry Eccles (Komponist) (1675/1685–1735/1745), englischer Violinist und Komponist
 Henry E. Eccles (1898–1986), US-amerikanischer Marineoffizier